Радослав је наследио цара Светозара, владао је од 835. до 850. године, први под тим именом, који је у историји остао познат као благ човек и доброчинитељ. 

У једној тада моћној и добро уређеној Србији сматрано је да и није потребна нека чвршћа царска власт него да се моће ослонити на савезност виших државних чиновника. Међутим, поједини банови злоупотребљавали су цареву благост, коа на пример бан Алике и Крбаве Селимир, који је 849. године отказао послушност краљу и хтео да створи своју посеблу државу од Аике, Крбаве и Котара.

Референце 

Владари Србије